Ковши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ковши — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Россия 
 Ковши — деревня в Смоленском районе Смоленской области.